Charles Lyell kan syfta på:

* Charles Lyell (1767–1849), skotsk botanist och Danteöversättare
 Charles Lyell (1797–1875), skotsk geolog
 Charles Henry Lyell (1875–1918), brittisk politiker
 Charles Lyell, 2:e baron Lyell (1913–1943), brittisk peer
 Charles Lyell, 3:e baron Lyell (1939–2017), brittisk peer